Algemeen
 BG, Begane grond
 BG, Background (achtergrond)

Bedrijven, instituten
 Bassic Groove, een voormalig Nederlands dancetijdschrift
 BG, Binnengasthuis, een voormalig ziekenhuis in Amsterdam
 British Gas, BG Group, een Brits olie- en gasbedrijf met hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk

 Codes
 BG, de IATA-code voor Biman Bangladesh Airlines
 BG, de ISO-landcode voor Bulgarije (onder meer op kentekens van auto's
 .bg, de internetlandcode topleveldomein van Bulgarije

ITC
 bg, een commando in Unix en Unix-achtige systemen